Piké nebo pike může znamenat:

Místa 
v Anglii
 Clougha Pike – hora ležící v Lancashire
 Cold Pike – hornatá krajina v Lake District
 Dollywaggon Pike – hornatá krajina v Lake District
 Esk Pike – hornatá krajina v Lake District
 Nethermost Pike – hornatá krajina v Lake District
 Red Pike (Buttermere) – hornatá krajina blízko Buttermere v Lake District
 Red Pike (Wasdale) – hornatá krajina blízko Wasdale v Lake District
 Scafell Pike – nejvyšší hora Anglie, 978 m n. m.

v Kanadě
 Pike Island (Nunavut)

ve Spojených státech amerických
 Pike (Indiana)
 Pike (New Hampshire)
 Pike (New York)
 Pike Bay Township (Minnesota)
 Pike Creek (Delaware)
 Pike Creek Township (Minnesota)
 Pike Island, Minnesota
 Pike National Forest, Colorado
 Pike Place Market, Seattle, Washington
 Pepper Pike (Ohio)
 The Pike – zábavní park v Kalifornii
 Pike County – název více okresů v USA

Příjmení osob 
 Pike (příjmení) – více osobností

Další významy 
 piké – textilie s reliéfovou strukturou povrchu imitující prošívání
 USS Pike (SS-6) – americká ponorka třídy Plunger
 USS Pike (SS-173) – první úplně svařovaná ponorka
 HMS Pike – název pěti lodí Royal Navy
 Avro Pike – britský prototyp dvouplošníku z doby první světové války
 Pike (programovací jazyk) – typ programovacího jazyku

Související články 
 piky

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno